Huron désigne généralement :
 la nation amérindienne huronne-wendate, originaire du sud de l'Ontario, au Canada ;
  (en langue espagnole), deux mammifères carnivore (espèce de furet) apparentés de la famille des mustélidés en provenance d'Amérique centrale et du Sud. Leur nom scientifique est Mustela putorius furo et Mustela nigripes ;
 un lieu géographique : ville, région, circonscription électorale, comté, canton, lac, rivière, parc, forêt, route, montagne, etc. ;
 équipement militaire ;
 institut d'enseignement.

Huron peut signifier ou désigner :

Patronymes 
 Caroline Huron, psychiatre française, spécialiste de la dyspraxie.

Toponymes

Villes 
 Huron, une petite ville du comté de Fresno, Californie.
 Huron, ville du Dakota du Sud.
 Huron, ville de l'Indiana.
 Huron, ville du comté Atchison au Kansas.
 Huron, ville de Wayne County, dans l'État de New York.
 Huron, une ville du comté Erie en Ohio.
 Huron, ville du Tennessee.
 Hurontown, ville du Michigan.
 Huron Beach, ville du Michigan.
 Huron City, ville du Michigan.
 Huron Mountain, ville du Michigan.
 Port Huron, ville du Michigan.
 Huron, une ville de Beadle County, Dakota du Sud.
 Huron, un territoire non organisé du Wisconsin.

Lieux géographiques

Canada

Québec 
 Lac-Huron (Territoire non organisé), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent.
 Lac Huron, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse), MRC Mékinac, Mauricie.
 Chemin du Lac-Huron, Lac-aux-Sables (Municipalité de paroisse), MRC Mékinac, Mauricie.
 Lac Huron, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud (Municipalité), MRC Montmagny, Chaudière-Appalaches.
 Lac Huron, Lac-Huron (Territoire non organisé), Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent.
 Lac Huron, Bégin (Municipalité), Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Domaine-du-Lac-Huron (Centre de villégiature), Sainte-Marie-Madeleine (Municipalité de paroisse), MRC Les Maskoutains, Montérégie.
 Boulevard Huron, Sainte-Marie-Madeleine (Municipalité de paroisse), Les Maskoutains, Montérégie.
 Rivière des Hurons (rivière Richelieu), un affluent de la rivière Richelieu, à Saint-Mathias-sur-Richelieu, en Montérégie.
 Rivière Huron (rivière du Chêne), un affluent de la rivière du Chêne (versant sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches.
 Rivière des Hurons (lac Saint-Charles), une rivière coulant dans Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale.
 Tête de la rivière Huron, (Ruisseau), Laurier-Station (Municipalité de village), Lotbinière, Chaudière-Appalaches.
 Rue Huron, Montréal (Ville).

Ontario 
 Lac Huron, un des cinq Grands Lacs nord-américains, situé à la frontière de l'Ontario et des États-Unis.
 Huron-Kinloss, canton situé dans le Bruce County
 , municipalité
 , municipalité
 , municipalité
 , canton
 , canton

Autre 
 Huron No. 223, Saskatchewan, une municipalité rurale du Centre-Sud de la Saskatchewan.

Espagne 
 Hurones, une ville et une municipalité située dans la province de Burgos, la Vieille-Castille (Castilla la Vieja), dans la communauté autonome de Castille et Leon (Espagne).

États-Unis 
 Marais Huron, marais situé dans l'État du Michigan au Nord-Ouest de la ville de Pontiac.
 Huron, chaîne de montagnes du Michigan.
 Rivière Huron, cours d'eau du sud-est de l'État du Michigan qui se jette dans la rivière Détroit.
 Huron River (northern Michigan) ou la Grande rivière Huron dans la partie nord de la péninsule du Michigan.
 Petite Rivière Huron, dans la partie nord de la péninsule du Michigan.
 Huron Swamp, dans Springfield Township, Oakland County, Michigan.
 Rivière Huron (Ohio) dans le centre-nord de l'Ohio.
 Huron Falls, l'une des 24 chutes comportant un toponyme Chutes de Ricketts Glen State Park en Pennsylvanie.

Comtés 
Il existe trois  en Amérique du Nord :
 Huron, comté du Michigan, États-Unis.
 Huron, comté de l'Ohio, États-Unis.
 Huron, comté de l'Ontario, Canada.

Circonscriptions électorales canadiennes 
 Huron—Bruce, circonscription fédérale et provinciale ontarienne.
 Huron-Centre, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1872-1882).
 Huron-Est, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1882-1914).
 Huron—Middlesex, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1974-1976).
 Huron-Nord, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1882 & 1914-1952).
 Huron-Ouest, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1882-1914).
 Huron—Perth, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1933-1952).
 Huron-Sud, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1867-1933).
 Wellington—Huron, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1952-1966).
 Huron, ancienne circonscription fédérale de l'Ontario (1952-1974 & 1976-1977).

Townships (cantons) des États-Unis 
 Huron Charter Township, Michigan, dans le comté de Wayne.
 Huron Township, Iowa.
 Huron Township, Michigan, dans le Huron County.
 Huron Township, North Dakota.
 Huron Township, Erie County, Ohio.
 Huron Township, South Dakota.
 Port Huron Township, Michigan.

Parcs, forêts, montagnes 
 Huron Glacier (Glacier Huron), un champ de glace dans l'Île Livingston (Livington Island) dans les Îles Shetland du Sud (South Shetland Islands), en Antarctique.
 Huron Islands (Îles des Hurons), localisation de  (Réserve faunique nationale des Hurons), au lac Supérieur, au Michigan.
 Huron Mountains (montagnes des hurons), une petite série de montagnes dans la partie supérieure de la péninsule du Michigan.
 Huron National Forest (forêt nationale Huron) au Michigan.
 Pic Huron, une montagne du Colorado.

Institutions d'enseignement 
 Université Huron (Huron University), une institution du Dakota du Sud.
 Huron University College, un collège associé à l'University of Western Ontario.
 Huron University USA in London, une institution américaine au Royaume-Uni, jadis associé à la "Huron University" du Dakota du Sud et devenue indépendant.
 Huron High School (Ann Arbor, Michigan), Michigan.
 Huron High School (Ohio), Ohio.

Équipements militaires 
 , une canonnière acquis par la Union Navy pendant la Guerre de Sécession.
 , une sloop-rigged vise de fer de canonnière à vapeur construit par John Roach & Sons à Chester, Pennsylvanie.
 Huron (LV-103), un bateau éclaireur lancé en 1920 et maintenant un bateau-musée amarré à Pine Grove Park.
 , un croiseur blindé de la marine américaine.
 , un destroyer de classe Tribal de la Deuxième Guerre mondiale construit par Vickers-Armstrong sur la rivière Tyne en Angleterre.
 , un destroyer de classe Iroquois actif de 1972 à 2005.
 Beechcraft C-12 Huron, une série d'avions bi-turbopropulseur.

Autres 
 Huron, un bateau-phare américain ;
 Voltaire a nommé Huron un ingénu dans son conte philosophique L'Ingénu ;
 Huron (UK band), un groupe de heavy metal anglais actif depuis 2007 ;
 Huron (groupe canadien), un groupe de rock canadien actif depuis 2008 ;
 Huron Carol, un chant de Noël traditionnel canadien ;
 Huron Consulting Group, une société internationale de conseil en management ;
 Port Huron Statement, un manifeste du mouvement des étudiants activistes américains pour une société démocratique ;
 Subdivision Huron ou Huron Sub, une ligne de chemin de fer possédée et exploitée par le Chemin de fer du , le Minnesota et Eastern Railroad, aux États-Unis ;
 Nottawaseppi Huron bande de Potawatomi, une bande d'Indiens d'Amérique potawatomi, basé dans le comté de Calhoun, Michigan), également connus comme les Hurons Potawatomi ;
 Nation huronne-wendat, une Première Nation huronne-wendat avec une communauté de Wendake, Québec ;
 Huron AMD Sempron, microprocesseur.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme